Tendring puede referirse a:

 Tendring (Essex)
 Distrito de Tendring
 Distrito rural de Tendring
 Tendring - en Stoke-by-Nayland, Suffolk